Francke ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Franke.

Namensträger

A 
 Adolf Francke (1844–1914), deutscher Architekt und Autor 
 Alexander Francke (1853–1925), deutsch-schweizerischer Buchhändler und Verleger
 Angela Francke (* um 1980), deutsche Verkehrswissenschaftlerin

B 
 Bernhard Francke (Jurist) (Georg Bernhard Francke; 1825–1893), deutscher Jurist, Autor und Herausgeber
 Bodo Francke (1918–1977), deutscher Maler

C 
 Carl Francke (1843–1931), deutscher Unternehmer
 Carl Francke (Baumeister), deutscher Baumeister
 Charlotte Francke-Roesing (1863–1942), deutsche Schriftstellerin
 Christine Francke (* 1974), deutsche Fußballspielerin
 Christoph Bernhard Francke (1660er Jahre–1729), deutscher Offizier und Maler

E 
 
 Ernst Francke (1852–1921), deutscher Journalist, Staatswissenschaftler und Politiker

F 
 Franz Francke (1796–1837), deutscher Mediziner
 Friedrich Francke (1808–1872), deutscher evangelischer Geistlicher, Superintendent und Herausgeber 
 Friedrich Joachim Christian Francke (1795–1869), deutscher evangelischer Theologe, Philosoph und Hochschullehrer 
 Fritz Francke (Verleger) (1882–1953), deutscher Buchhändler und Verleger
 Fritz Francke (Jurist) (1911–nach 1973), deutscher Jurist (SS-Rechtsberater; nach 1945 Verkehrsrichter)

G 
 Georg Bernhard Francke (1825–1893), deutscher Jurist, Autor und Herausgeber, siehe Bernhard Francke (Jurist)
 Georg Samuel Francke (1763–1840), deutscher Theologe
 Gotthilf August Francke (1696–1769), deutscher Theologe und Pädagoge
 Gregor Francke (1585–1651), deutscher Theologe
 Gustav Francke (1835–1891), deutscher Buchbinder, Verleger und Firmengründer

H 

 Helene Francke-Grosmann (1900–1990), deutsche Forstwissenschaftlerin und Hochschullehrerin  
 Hermann Francke (1822–1898), deutscher Buchhändler, Antiquar und Betriebsgründer

J

K  

 Klaus Francke (1936–2020), deutscher Politiker
 Kuno Francke (1855–1930), deutsch-amerikanischer Literatur- und Kulturhistoriker

L 
 Leo Francke (Pseudonyme Bibamus, Balmung, Onkel Bum; 1883–nach 1938), deutscher Schriftsteller 
 Lothar Francke (* 1935), deutscher Jurist, Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

M 
 Meister Francke (auch Frater Francke, um 1383–um 1436), deutscher Maler
 Michael Francke († 1707), deutscher Unternehmer

O 
 Olaf Francke (* 1965), deutscher Autor und Thelemit
 Otto Francke (1823–1886), deutscher Politiker, Bürgermeister von Stralsund

P 

 Peter Francke (1897–1978), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor

R 
 Renate Sturm-Francke (1903–1979), deutsche Museumsleiterin, Bodendenkmalpflegerin und Heimatforscherin
 Richard Francke (1886–1947), deutscher Jurist und Richter
 Richard Francke (Zoodirektor) (* 1956/1957), deutscher Tiermediziner und Zoodirektor
 Robert Francke (Verleger) (?–1933), deutscher Zeitungsverleger
 Robert Francke (1941–2020), deutscher Rechtswissenschaftler
 Rolf Francke (* 1940), deutscher Politiker und Kaufmann
 Rudolf Francke (1862–1953), deutscher Pfarrer, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Rudolf Francke-Nautschütz (1860–1933), deutscher Bildhauer

T

W 
 Walther Francke (1853–1908), deutscher Klassischer Philologe
 Werner Franke (Politiker) (1919–1990), deutscher Politiker (CDU)
 Wilhelm Francke (1812–1878), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (MdR)
 Wilhelm Franz Francke (1803–1873), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Wittko Francke (1940–2020), deutscher Chemiker
 Wolfgang Francke (* 1961), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch 
 A. Francke Verlag, Tübingen
 Verlag der Francke-Buchhandlung, Marburg
 George O. Francke Auto Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Franck (Begriffsklärung)
 Francken
 Franke

Familienname
Deutscher Personenname